Дмитрий Афанасьевич Чербаджи (род. 15 января 1949 года, Челябинск, РСФСР, СССР) — советский и российский , академик Российской академии художеств (2010).

Биография 
Родился 15 января 1949 года в Челябинске, живёт и работает в Москве.

В 1971 году — окончил Одесский государственный педагогический институт, художественно-графический факультет у профессора В. Г. Ефименко.

С 1971 по 1978 годы — работал стажером, художником-декоратором мастерских ГАБТ и КДС;

С 1992 по 1997 годы — главный художник объединения «Большой театр — студия Григорович-балет».

С 1978 по 1991 годы — преподавал в Московском художественном училище памяти 1905 года.

С 2012 года — профессор, руководитель мастерской театрально-декорационного искусства Московского художественного института имени В. И. Сурикова.

В 2010 году — избран академиком Российской академии художеств от Отделения театрально- и кинодекорационного искусства.

С 1986 года — член Союза художников СССР.

Творческая деятельность 
Оформил более 70 спектаклей, среди которых:
 «Черевички» П. И. Чайковского в Московском музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (1985);
 «Спящая красавица» П. И. Чайковского в Куйбышевском театре оперы и балета (1990);
 «Электра» Р. Штрауса в Студии «Григорович-балет» (Афины, 1992); «Белоснежка» К. Хачатуряна (1995), балет «Волшебная флейта» Р. Триго (совместно с Московской академией хореографии, 2002) в ГАБТе;
 «Тщетная предосторожность» П. Гертеля (1993), «Болеро» М. Равеля (1998), «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева (2007) в Театре оперы и балета Уфы;
 «Жизель» А. Адана (1998), «Дон Кихот» Л.Минкуса (1999) в Краснодарском театре балета «Премьера»;
 «Щелкунчик» П. И. Чайковского (2001), «Кармен» Ж. Бизе (2003), «Ромео и Джульетта» С. Прокофьева (2006) в Красноярском театре оперы и балета;
 «Семь красавиц» К. Караева в Театре оперы и балета Азербайджана, Баку (2012);
 «Щелкунчик» (2013) и «Лебединое озеро» (2014) П. И. Чайковского в Театре оперы и балета Челябинска.

Произведения находятся в собраниях Музея музыкальной культуры имени М. И. Глинки, Музее Большого театра, музее П. И. Чайковского в Клину, частных коллекциях Москвы и Италии.

Награды 
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Памятная медаль «За участие в воссоздании храма Христа Спасителя» (1999)

Награды РАХ
 Серебряная медаль РАХ (2006)
 Золотая медаль РАХ (2016)

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Южноукраинского национального педагогического университета имени Константина Ушинского
Члены Союза художников СССР
Действительные члены РАХ
Преподаватели МАХУ
Преподаватели МГХИ им. Сурикова
Театральные художники России
Театральные художники СССР